Ассоциация футбола:

 Ассоциация футбола Аргентины 
 Ассоциация футбола Уругвая